Sundance neboli tanec Slunce může také být:
 Sundance Film Festival
 Sundance (Wyoming)
 Sundance Kid